Schorpioenen (dieren), een orde van geleedpotige dieren
Schorpioenen (paramilitair), een (voormalige) Servische paramilitaire groep